Ла Куенка има више значења:

 Ла Куенка (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Куенка (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Куенка, Позо Нумеро 10 (Либрес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Куенка (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Куенка, Ел Естабло Бенито Хуарез (Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику